ПРУ — абревіатура, що може означати:

 Партія розвитку України
 Партія регіонів (Україна)
 Протирадіаційне укриття